Burn může být:

 Burn (album, Deep Purple) – album skupiny Deep Purple
Burn (píseň, Deep Purple) – píseň skupiny Deep Purple
 Burn (album, Sister Machine Gun) – album skupiny Sister Machine Gun
 Burn (album, Jo Dee Messina) – album zpěvačky Jo Dee Messina
 Burn (album, Melba Moore) – album zpěvačky Melby Moore